Adobe Director — programa de computador para produção multimídia, da empresa Adobe Systems
 Diretor de arte — diretor que gerencia a atividade de design e concepção artística de um produto audiovisual
 Diretor de bateria — termo usado para conceituar uma espécie de maestro que é responsável pela regência de instrumentistas numa escola de samba
 Diretor de cinema — diretor de cinema que supervisiona e dirige a execução de filmagens
 Diretor de criação — no contexto da propaganda e do marketing o responsável pelo departamento de criação
 Diretor de dublagem — responsável pela organização do processo da dublagem.
 Diretor de fotografia — responsável pela forma como o guião (Portugal) ou roteiro (Brasil) cinematográfico é transposto para a película ou vídeo, na forma de fotografia
 Diretor de harmonia — termo usado para conceituar um diretor de escola de samba
 Diretor de som — responsável pela criação sonora de um filme
 Diretor de televisão — responsável pelas atividades televisivas
 Diretor executivo — diretor-geral, diretor-presidente ou Chief Executive Officer (CEO). Cargo que está no topo da hierarquia operacional de uma empresa
 Diretor Supremo — título utilizado para designar o cargo executivo unipessoal na Argentina e no Chile logo após a independência
 Encenador — ou diretor de teatro, responsável por supervisionar e dirigir a montagem de uma peça de teatro

Desambiguação
Profissões